Grüner Ishockey, club de hockey sur glace d'Oslo en Norvège
 Grüner See, lac de Styrie en Autriche
 Grüner Veltliner, cépage de vin blanc d'Autriche
 Lukas Grüner, snowboardeur autrichien
 Olivia Grüner, athlète allemande

Voir aussi 
 Gruner

Homonymie de patronyme